Dublje je lahko:
 Dublje, Bogatić (Srbija)
 Dublje, Svilajnac (Srbija)
 Dublje, Trstenik (Srbija)